Sun City kan syfta på:
Sun City – Sydafrika
Sun City, Arizona – USA
Sun City, Kalifornien, – USA, sedan 2008 en del av staden Menifee
Sun City, Kansas – USA
Sun City Texas – ett samhälle för äldre i Georgetown, Texas, USA

Se även
Sun City Center
Sun City West, Arizona
Sun City Classic